Die Scottish Football League Division Two wurde 1947/48 zum 42. Mal ausgetragen. Nach Einführung der Division One war es zudem die 42. Austragung als zweithöchste Fußball-Spielklasse der Herren in der Scottish Football League unter dem Namen Division Two. In der Saison 1947/48 traten 16 Vereine in insgesamt 30 Spieltagen gegeneinander an. Jedes Team spielte jeweils einmal zu Hause und auswärts gegen jedes andere Team. Es galt die 2-Punkte-Regel. Bei Punktgleichheit zählte der Torquotient. Die Meisterschaft gewann der FC East Fife, der sich zusammen mit den Zweitplatzierten Albion Rovers den Aufstieg in die Division One sicherte. Torschützenkönig mit 39 Treffern wurde Henry Morris vom FC East Fife.

Statistik

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Weblink 
 Scottish Division Two 1947/48 bei statto.com

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1947/48
1947 48